Гожице:

 Гожице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Водзиславский повят, Силезское воеводство.
 Гожице — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Тарнобжегский повят, Подкарпатское воеводство.